Osoby
 Czesław Wycech (ur. 1899) – polski polityk
 Stanisław Wycech (ur. 1902) – major Wojska Polskiego
 Sławomir Wycech (ur. 1939) – polski fizyk
Miejscowości
 Wycech-Gajówka – osada leśna w Polsce położona w województwie mazowieckim,